Ајредел има више значења:
 Округ Ајредел (Северна Каролина)
 Ајредел (Тексас)